Jacques Melchior Antoine de Volder (Destelbergen, 4 oktober 1806 - Gent, 21 april 1860) was een Belgisch edelman.

Levensloop
Jacques de Volder was een zoon van Jean de Volder en Thérèse Cardon. Hij droeg dezelfde voornamen als Jacques-Melchior de Volder, kanunnik van de Sint-Baafskathedraal. Hij trouwde in 1829 in Destelbergen met Marie Heynderycx (1809-1867), dochter van senator François Heyndericx. 

Ze kregen vijf kinderen, onder wie Eugène de Volder (1844-1900) die trouwde met Philomène van den Hecke (1839-1911). Ze hadden een zoon, Maximilien de Volder, die vrijgezel bleef en met wie deze familie uitdoofde bij zijn dood in 1923.

In 1847 werd de Volder opgenomen in de erfelijke adel en hij werd ook pauselijk graaf.

Literatuur
 Oscar COOMANS DE BRACHÈNE, État présent de la noblesse belge, Annuaire 2000, Brussel, 2000.

Belgische adel in de 19e eeuw